La Rijksweg 16 (o A16) olandese parte dal confine con il Belgio, al congiungimento con l'Autoroute A1, fino ad arrivare a Rotterdam. L'autostrada è lunga 58 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A016